Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Józef Nardini – katolicki filozof i teolog
 Pietro Nardini – włoski kompozytor i skrzypek